Parafia Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Gnieźnie
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze-Cieplicach
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy
 Parafia Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach
 Parafia Matki Bożej Miłosierdzia w Swarzędzu

!